Sabaneta puede referirse a:

La ciudad dominicana de Sabaneta.
La ciudad colombiana de Sabaneta.
La ciudad venezolana de Sabaneta.